RMAX steht für
 Rmax, Messwert in der Informationstechnik
 Yamaha RMAX, Hubschrauber 

Abkürzung